

Anime e manga
 Rei – personaggio di Beyblade
 Rei – personaggio di Ken il guerriero
 Rei – personaggio di Lamù
 Rei Ayanami – personaggio di Neon Genesis Evangelion
 Rei Furuya alias Tooru Amuro – personaggio di Detective Conan
 Rei Hino (in Italia Rea) alias Sailor Mars – personaggio di Sailor Moon
 Rei Miyamoto – personaggio di Highschool of the Dead

Codici
 REI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Regina (Guyana francese)
 rei – codice ISO 639-3 della lingua reli

Filosofia
 Rei – termine usato nella filosofia orientale

Geografia
 Rei – città dell'Iran, chiamata in arabo Rayy.

Onomastica
 Rei – nome proprio di persona giapponese

Persone
 August Rei – politico estone
 Giovanna Rei – attrice italiana
 Marina Rei – cantante italiana

Acronimi
 REI – Regio Esercito Italiano
 REI – Registro delle Eredità Immateriali , Lucio Enzo Tambuzzo ideatore del REI e del REIL (Registro delle Eredità Immateriali di Interesse Locale) 
 REI – Ragazzi Esploratori Italiani, associazione scout italiana
 REI – Recreational Equipment Inc., cooperativa di consumo statunitensi
 REI – Resistenza Emissione Isolamento, classificazione di resistenza al fuoco di un elemento costruttivo (componente o strutturale)
 REI – Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale, rete di contatto tra i traduttori di lingua italiana presso le istituzioni dell'Unione europea ed esperti nazionali accademici e governativi

Sport
 Rei – forma di saluto usata nelle arti marziali giapponesi